Szalay Ferenc (1930–2003) római katolikus plébános, templomigazgató 
 Szalay Ferenc (1931–2013) festőművész
 Szalay Ferenc (1941) újságíró, szerkesztő
 Szalay Ferenc (1955) politikus, polgármester
 Szalay Ferenc (?) vöröshagyma-nemesítő